Il Norgesmesterskapet G19 2017 di calcio – anche nota come Telenor Cup per ragioni di sponsorizzazione – è stata la 65ª edizione del torneo. È iniziata il 27 aprile ed è terminata il 18 novembre 2017. La vittoria finale è andata al Molde, che ha vinto il trofeo per l'8ª volta nella sua storia, grazie al successo per 7-6 ai tiri di rigore contro il Rosenborg, dopo il pareggio per 2-2 maturato al tempo dei tempi supplementari.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2017

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 maggio 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 maggio 2017

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 giugno 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2017

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2017

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 settembre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 settembre 2017

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 ottobre 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 ottobre 2017

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2017
Edizioni della Norgesmesterskapet G19